S-199 ou S.199 peut faire référence à :
 Avia S-199, un avion de chasse tchécoslovaque ;
 Nuages Gris S.199, une pièce pour piano seul composé par Franz Liszt.